Death is het Engelse woord voor de dood en kan verwijzen naar:
 Deathmetal, een muziekstijl
 Death (metalband), een Amerikaanse deathmetalband
 Death (protopunkband), een Amerikaanse protopunkband
 Death (South Park), een aflevering uit het eerste seizoen van de animatieserie South Park
 Death (single), een nummer van de Britse indieband White Lies